Azrael – coranico angelo della morte
 Azrael – nome di due personaggi dei fumetti DC Comics
 Azrael – membro dei Giovani Titani, gruppo di personaggi dei fumetti DC Comics
 Asrael – grande opera di Alberto Franchetti
 Azrael – canzone dei Crimson Glory, tratta dall'album Crimson Glory